Медаль Короны короля Звонимира () — государственная награда Независимого Государства Хорватия.

Предназначалась для награждения военных и гражданских лиц за заслуги на благо хорватского народа и государства.

Медаль имела три степени — серебряную, бронзовую и железную медали.

История

Положение о награде

Описание

Примечания

Ссылки 
 Медаль Короны короля Звонимира

Медали Хорватии
Появились в 1941 году в Хорватии